Тихомир Петровић може бити: 

 Тихомир Петровић (историчар књижевности)
 Тихомир Петровић (композитор)